Niemcy:
 AIsch – dzielnica gminy Adelsdorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erlangen-Höchstadt
 Aisch – rzeka, dopływ Regnitz

Osoby:
 Adolf Aisch – niemiecki ksiądz
 Johannes Aisch – niemiecki ksiądz

Zobacz też:
 Aish
 Eisch